Collier Bay kan syfta på följande platser:

Australien 

 Collier Bay (vik i Australien), Western Australia,

Kanada 

 Collier Bay (vik i Kanada), Newfoundland och Labrador, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar